Redcliff ist der Name folgender Städte:
 Redcliff (Alberta) in Kanada
 Redcliff (Simbabwe) in Simbabwe

Redcliff steht für:
 Redcliff (Fahrzeugmarke), ehemalige kanadische Fahrzeugmarke
 Redcliff-Nunatak, Nunatak im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Red Cliff